"O Ciclo da Dê.Cadência" é o primeiro álbum da banda cearense Cidadão Instigado. Foi lançado em 2002.

Faixas

 Parte I (O Põe.Tu de Parto.Ida)
 O Verdadeiro Conceito de um Preconceito
 Lá Fora Têm... (acústica)
 Parte II (Ir.Luz.On), O Caboré e O Presidente
 Chão
 Parte III (Parte.Indo O Ser), Minha Imagem roubada
 O Homem Na Corda Bamba
 Parte IV (A Mente.Ira), Zé Doidim
 Você e Eu
 Vento É Dinheio Enquanto Não Sai Por Detrás E Entra Venta Adentro
 Parte V (O Põe.Tu de parto.Ida)
 Há Decadência
 Todas As Vozes Do Mundo
 Lá Fora Têm... (elétrica)

Álbuns de 2002